Малы́гин — остановочный пункт Московской железной дороги на перегоне Дятьково — Любохна линии Вязьма — Фаянсовая — Брянск. Расположен  в 7 км к югу от города Дятькова, в Брянской области, в одноимённом населённом пункте Малыгин.

Остановочный пункт упоминается с 1929 года; имел статус разъезда, в настоящее время — платформа. 

Бывший пост ЭЦ разъезда снесён в 2010-е годы.

Примечания 

Остановочные пункты Брянского региона Московской железной дороги
Появились в 1929 году в России
1929 год в Брянской области
Железнодорожные станции и платформы Брянской области